Saint-Lambert kan syfta på:

Personer
Jean-François de Saint-Lambert, fransk poet

Geografi

Frankrike 

 Saint-Lambert-la-Potherie, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Lambert-du-Lattay, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Lambert, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Lambert, Yvelines, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,

Kanada 

 Saint-Lambert (kommun i Kanada, Québec, Abitibi-Témiscamingue), 
 Saint-Lambert (kommun i Kanada, Québec, Montérégie), 

Robotskapade Kanadaförgreningar